Зюраткуль — название ряда географических объектов на территории Челябинской области:

 Национальный парк «Зюраткуль»
 Озеро Зюраткуль
 Хребет Зюраткуль
 Посёлок Зюраткуль
 Дом отдыха «Зюраткуль»